

Astronomia 
 12219 Grigor'ev – asteroide della fascia principale

Persone 
 Apollon Aleksandrovič Grigor'ev – poeta, critico letterario e slavista russo
 Oleg Grigor'ev – pugile sovietico
 Pëtr Grigor'ev – calciatore russo
 Vladimir Grigor'ev – pattinatore di short track ucraino naturalizzato russo

Pagine correlate 
Maksim Grigor'ev